Plaats in Indonesië
 Gedongsari (Jumo), plaats in het regentschap Temanggung in de provincie Midden-Java
 Gedongsari (Banjarejo), plaats in het regentschap Blora in de provincie Midden-Java